Walram von Limburg ist der Name folgender Personen:

 Walram IV. (Limburg) (≈1160–1226), Herzog von Limburg und Graf von Luxemburg und Arlon
 Walram V. (Limburg) († 1279), Herzog von Limburg